Juhlin är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bo Juhlin, tubaist
 Christopher Juhlin (född 1956), geofysiker
 Gunnar Juhlin (1898–1972), ingenjör
 Julius Juhlin (1861–1934), ämbetsman och politiker
 Malcolm Juhlin (1859–1920), godsägare och liberal politiker
 Nils Juhlin (1907–1993), militär
 Patrik Juhlin (född 1970), ishockeyspelare
 Richard Juhlin (född 1962), champagnekännare, författare
 Sven-Eric Juhlin (född 1940), formgivare
 Thomas Edvardson Juhlin (född 1945), författare och poet
 Ullacarin Rydén-Juhlin (1926–1974), skådespelare

Se även
Juhlin-Dannfelt

Svenska efternamn